Adama Traoré peut être :
 Adama Traoré (1962-), écrivain, acteur et metteur en scène malien ;
 Adama Traoré (1990-), footballeur international ivoirien ;
 Adama Traoré (1995-), footballeur malien évoluant au poste d'attaquant ;
 Adama Traoré (1995-), footballeur malien évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Adama Traoré (1996-), footballeur espagnol d'origine malienne ;
 Adama Traoré, homme politique burkinabè.

Voir aussi 
 Adama Traoré, habitant français de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), mort en juillet 2016 lors de son interpellation par la gendarmerie